Volnay kan syfta på två franska kommuner:

 Volnay, Côte-d'Or
 Volnay, Sarthe